Пять сантимов (;  — «пять раппенов»;  — «пять чентезимо») — номинал швейцарских денежных знаков, равный  швейцарского франка, выпускающийся с 1850 года только в виде монет. С 2007 года — наименьший номинал швейцарских денежных знаков.

Разменная денежная единица на государственных языках Швейцарии имеет различные названия: на немецком — раппен (rappen), на французском — сантим (centime), на итальянском — чентезимо (centesimo), на ретороманском — рап (rap). В русскоязычных источниках, как правило, употребляются названия «сантим» и/или «раппен», иногда — «рапп». Номинал на всех швейцарских монетах в сантимах обозначается только цифрами, без названия разменной денежной единицы. Название государства на монетах в 5, 10 и 20 сантимов указывается на латинском языке: в 1850—1877 годах — HELVETIA, с 1879 года — CONFŒDERATIO HELVETICA.

История 
Конституция Швейцарии, принятая в 1848 году, устанавливала исключительное право федерального правительства на чеканку монеты. 7 мая 1850 года был принят федеральный закон о чеканке монет, в том же году начата чеканка швейцарских монет, в том числе монет в пять сантимов. Автором первой монеты в 5 сантимов был Карл-Фридрих Фойгт (Мюнхен). Биллонные монеты этого типа чеканились до 1877 года, при этом в 1872 и 1874 годах менялся монетный сплав.

В 1879 году была начата чеканка медно-никелевых монет. Реверс монеты, разработанный Карлом-Фридрихом Фойгтом, остался прежним, новый аверс разработал Карл Швенцер (Штутгарт). Этот тип монеты используется в Швейцарии до настоящего времени, но сплав монет несколько раз менялся.

27 марта 1886 года был принят закон об изъятии из обращения биллонных монет, 30 июня того же года они утратили силу законного платёжного средства, в обращении стали использоваться только медно-никелевые 5 сантимов образца 1879 года.

В 1918 году монета была выпущена из латуни, но уже в следующем, 1919 году, монеты вновь начали чеканить из медно-никелевого сплава.

2 февраля 1923 года был принят закон об изъятии из обращения латунных монет образца 1918 года. 1 января 1924 года они утратили силу законного платёжного средства, в обращении вновь стали использоваться только медно-никелевые 5 сантимов образца 1879 года.

В 1932—1939 годах монета выпускалась из чистого никеля, в 1940 году — медно-никелевая, в 1941 — никелевая, с 1942 по 1980 год — медно-никелевая. С 1981 года монеты чеканятся из алюминиевой бронзы. Изменение сплава было связано с тем, что по цвету и размеру монета в 5 сантимов была похожа на монету в полфранка, что приводило к ошибкам в расчётах.

2 июля 1980 года был принят закон об изъятии из обращения медно-никелевых монет образца 1879 года и никелевых монет образца 1932 года. 1 января 1984 года они утратили силу законного платёжного средства, в обращении стали использоваться только 5 сантимов образца 1981 года из алюминиевой бронзы. Швейцарский национальный банк принимает к обмену медно-никелевые и никелевые монеты в 5 сантимов, срок их обмена не ограничен.

С 1 января 2007 года, в связи с изъятием из обращения монет в 1 сантим, монета в 5 сантимов — наименьший номинал швейцарских денежных знаков.

Первоначально монеты в 5 сантимов чеканились Страсбурге. Обозначение двора в 1850 году — буквы «AB» или «BB» на реверсе, в 1851 — «BB». С 1872 года монеты чеканятся Монетным двором Швейцарии, обозначение двора — буква «B» на реверсе. В 1970—1985 годах обозначение двора на монетах не указывалось.

Монеты

Тиражи монет

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Монеты Швейцарии
Номиналы в сантимах